

Лісиці — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Лісиці — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства